Cal Català, barriada de Calvià situada entre Sant Agustí i Illetes
 Illetes, barriada de Calvià situada entre Cal Català i Bendinat